Langhennersdorf bezeichnet

 Langhennersdorf, einen Ortsteil der Gemeinde  Oberschöna  im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 das Kirchspiel Langhennersdorf, Kirchgemeinde in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens
 den Sonderlandeplatz Flugplatz Langhennersdorf

Siehe auch: Langenhennersdorf